Терсакан — топоним.
 Терсакан — река в России, приток Кумы.
 Терсакан — село в Жаксынском районе Акмолинской области Казахстана.